Щербак, Николай Николаевич (1927—1998) — советский и украинский герпетолог.
 Щербак, Николай Петрович (1924—2018) — советский и украинский геолог, академик НАНУ.